Delfines del Carmen, megszűnt mexikói labdarúgócsapat
Delfines del Carmen, mexikói baseballcsapat